Granholmen kan syfta på:

Finland

Österbotten

 Granholmen, Nykarleby, Österbotten, 
 Granholmen, Kronoby, Österbotten,

Egentliga Finland

 Granholmen (vid Ytterölmos, Kimitoön), Åboland, 
 Granholmen (vid Nordvik, Kimitoön), Åboland, 
 Granholmen (vid Biskopsö, Kimitoön), Åboland, 
 Granholmen, Salo, Egentliga Finland,

Nyland

 Granholmen, Raseborg, Nyland, 
 Granholmen, Ingå, Nyland, 
 Granholmen, Esbo, Nyland, 
 Granholmen (i Gammelstadsfjärden, Helsingfors), Nyland, 
 Granholmen (vid Villinge, Helsingfors), Nyland, 
 Granholmen, Borgå, Nyland, 
 Granholmen (vid Sondarö, Lovisa), Nyland, 
 Granholmen (vid Isnäs, Lovisa), Nyland,

Sverige

 Granholmen, en ort i Kalix kommun, 
 Granholmen, Kalix kommun, ett naturreservat i Kalix kommun, 
 Granholmen, Ekerö kommun, en ö i Mälaren, 
 Granholmen (Vaxholm), en mindre ö söder om Vaxholm, 
 Granholmen (Möja), en ö söder om Möja i Stockholms skärgård, 
Granholmens naturreservat, Värmdö kommun,

Se även
 Granholm – flera
 Stora Granholmen (olika betydelser) – flera
 Lilla Granholmen – flera
 Västra Granholmen
 Östra Granholmen
 Granholmstoppen